Округ Аутаге́йми () располагается в штате Висконсин, США. Официально образован в 1850 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 176 695 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 670,552 км2, из которых 1 652,422 км2 суша и 18,130 км2 или 1,100 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 160 971 жителей в составе 60 530 домашних хозяйств и 42 189 семей. Плотность населения составляет 97,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 62 614 жилых строений, при плотности застройки около 38,00-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 93,87 %, афроамериканцы — 0,54 %, коренные американцы (индейцы) — 1,54 %, азиаты — 2,23 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 0,81 %, представители двух или более рас — 0,98 %. Испаноязычные составляли 1,99 % населения независимо от расы.

В составе 36,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,90 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 7,60 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 30,30 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 24,20 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,61 человека, и средний размер семьи 3,14 человека.

Возрастной состав округа: 27,70 % моложе 18 лет, 8,90 % от 18 до 24, 31,90 % от 25 до 44, 20,70 % от 45 до 64 и 10,90 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 34 года. На каждые 100 женщин приходится 99,50 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 96,90 мужчин.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Аутагейми, штат Висконсин
  Национальная ассоциация округов США
  Outagamie County entry on Wisconsin Online
  Commemorative Biographical Record of the Fox River Valley Counties of Brown, Outagamie and Winnebago

Округа Висконсина